29 км:
 до 2015 г. — название остановочного пункта Усть-Тосненская в Колпинском районе Санкт-Петербурга
 до 2017 г. — название остановочного пункта Лесное в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
 29 км — остановочный пункт в Курской области
 29 км — остановочный пункт в Свердловской области
 29 км — остановочный пункт в Уфе
 29 км — разъезд в Акбулакском поссовете, Акбулакский район Оренбургской области.
 29 км — остановочный пункт в Ярославской области.